Бишопвил има више значења:
 Бишопвил (Мериленд)
 Бишопвил (Јужна Каролина)